РИМИР сокращение, имеющее как минимум два значения:

 РИМИР — Российский институт маркетинга и рекламы
 РИМИР — Российский институт массовой информации и рекламы

Источник 
Sokr.ru по запросу «РИМИР»